Marc Titini (Marcus Titinius), va ser tribú de la plebs elegit immediatament després de l'abolició del decemvirat el 449 aC.
 Marc Titini (Marcus Titinius C. F. C. N.), magister equitum del dictador Gai Juni Bubulc Brut el 302 aC.
 Marc Titini, tribú de la plebs el 193 aC. (Titus Livi. Ab Urbe Condita XXXV,8)
 Marc Titini Curv, pretor.
 Marc Titini (pretor), pretor romà urbà el 178 aC.
 Marc Titini (Marcus Titinius), llegat de Publi Licini Nerva durant la Segona guerra servil a Sicília. En la lluita contra els esclaus va ser derrotat. (Diodor de Sicília XXXVI)